Die Saison 2011/12 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die achtunddreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie  begann am 16. September 2011 und endete am 28. April 2012.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurden die A!B!C Titans Berg. Land, die sich allerdings aus finanziellen Gründen vom Profisport zurückzogen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende fünfzehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 A!B!C Titans Berg. Land
 DJK Delbrück
 Rumelner TV
 SV Lindow-Gransee
 SVG Lüneburg
 TSG Solingen Volleys
 TSGL Schöneiche
 TSV Giesen/Hildesheim
 USC Braunschweig
 VCB Tecklenburger Land
 Volleyball-Internat Frankfurt
 Volleyball-Team Kiel
 VSG Ammerland
 VV Humann Essen
 VC Olympia Berlin

Nachdem der Meister der letzten Saison TSV Giesen/Hildesheim seinen Lizenzantrag für die erste Liga zurückzog und die A!B!C Titans Berg. Land aus der Bundesliga abgestiegen waren, gab es in dieser Spielzeit fünfzehn Teams in der zweiten Liga Nord, da zusätzlich die Stützpunktmannschaften Volleyball-Internat Frankfurt und VC Olympia Berlin in dieser Staffel mitspielten. Die Absteiger 1. VC Norderstedt und VfL Lintorf wurden durch die Neulinge aus der Regionalliga Rumelner TV und VSG Ammerland ersetzt. Durch Spielrechtsübertragung schlugen die TSG Solingen Volleys anstelle des TSV Bayer 04 Leverkusen in der zweiten Nordliga der Männer auf.

Ergebnisse

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde GSVE Delitzsch, der zweitplatzierte VC Dresden stieg in das Oberhaus des deutschen Volleyballs auf.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende vierzehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd:
 ASV Dachau
 FT 1844 Freiburg
 GSVE Delitzsch
 L.E. Volleys
 TG 1862 Rüsselsheim
 TSV Friedberg
 TSV Georgii Allianz Stuttgart
 TSV Grafing
 TuS Durmersheim
 VC Dresden
 VC Eintracht Mendig
 VCO Kempfenhausen
 VSG Coburg/Grub
 VYS Friedrichshafen

Da nach der vergangenen Saison kein Verein einen Lizenzantrag für die erste Liga stellte, gab es aus dieser Klasse keinen Aufsteiger. In die Regionalliga mussten der TV Rottenburg II und der TV 05 Waldgirmes. Aufsteiger in die zweite Liga waren der TSV GA Stuttgart und die VSG Coburg/Grub.

Ergebnisse

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

Einzelnachweise 

2011 12
Volleyballsaison 2011/12